Fraortes — pai de Déjoces
 Fraortes (rei) — rei da Média
 Fraortes (rebelde) — rebelde medo
 Fraortes (marzobã) — governador persa
 Phraortes — um gênero de insetos.

Desambiguações de antropônimos